Pidlisky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Podleski) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Pidlisky (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, siehe Pidlisky (Dolyna)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Pidlisky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Pidlisky (Stryj)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Pidlisky (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Pidlisky (Roschyschtsche)